Сафиу́ллина — женская форма татарской фамилии . Известные носительницы:
 Сафиуллина, Гульнара Гильфановна (род. 1969) — российская легкоатлетка, тренер.
 Сафиуллина, Зульфия Абдулловна (род. 1952) — советский, российский и татарский библиографовед и преподаватель.
 Сафиуллина, Суфия Шарафулловна (Курбангалеева; род. 1949) — башкирская актриса, преподаватель, переводчик на башкирский язык.